En række paver har heddet Pius:
 Pius I (140-155)
 Pius II (1458-1464)
 Pius III (1503: september til oktober)
 Pius IV (1559-1565)
 Pius V (1566-1572)
 Pius VI (1775-1799)
 Pius VII (1800-1823)
 Pius VIII (1829-1830)
 Pius IX (1846-1878)
 Pius X (1903-1914)
 Pius XI (1922-1939)
 Pius XII (1939-1958)